Пеньяфьель ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяфьель. Занимает площадь 75,99 км². Население — 5571 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.

Достопримечательности 
Название Пеньяфьель происходит от латинского Pinna Fidelis («верная скала / гора»). Название не случайно: возвышающийся над городом замок Пеньяфьель долгие годы служил защитной крепостью. Его можно увидеть издалека, и это типичная открытка города — замок и музей вина Вальядолида, откуда открывается впечатляющий вид на город и окрестности. 

Помимо замка, селение известно средневековой площадью вокруг него, используемой для боя быков и именуемой Plaza del Coso. Площадь окружена частными домами, но так как она использовалась для использования во время боя быков, окна, балконы и дверные проемы принадлежат городу на праве сервитута.

Город полон раскопанных пещер, которые были часто используемы из-за постоянной температуры. В этих пещерах есть вентиляция для удаления газов, образующихся в результате брожения вина. Эти вентиляционные отверстия усеивают пейзаж вокруг города и замка.

Под замком, но над городом были в большом количестве вырыты винные погреба. Гора содержит десятки таких пещер для хранения вина, некоторые из которых большие (200 футов). В самом Пеньяфьеле также много виноделен, так как вокруг него расположены виноградники винодельческого региона Рибера-дель-Дуэро. Для местной экономики с каждым годом всё важнее значение винного туризма.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Вальядолида